Als Tafelwerk werden folgende Begriffe bezeichnet:

 eine naturwissenschaftliche Tabellen- und Formelsammlung, siehe Tafelwerk (Buch)
 ein astronomisches Jahrbuch
 eine Sammlung loser oder gebundener, auch großformatiger Bilder, siehe Tafelwerk (Kunst)
 eine hölzerne Wandverkleidung, siehe Täfelung
 ein Eisenwerk in Nürnberg, siehe Tafelwerk Nürnberg

Siehe auch: